Stříhali dohola malého chlapečka, Josef Kainar verse (1946)
 Stříhali dohola malého chlapečka, Vladimír Mišík és az Etc... együttes dala, a vers megzenésített változata (1976)
 Stříhali dohola malého chlapečka, Vladimír Mišík és az Etc... első lemezének 1996-os CD-kiadása 4 bónuszdallal
 They Cut Off The Little Boy’s Hair, Vladimír Mišík és az Etc... dalának angol nyelvű változata (1978)
 They Cut Off The Little Boy’s Hair, az azonos című angol nyelvű album, melynek a dal a címadója (1978)